

Плезантон — місто, штат Каліфорнія
 Плезантон — місто, штат Айова
 Плезантон — місто, штат Канзас
 Плезантон — місто, штат Техас
 Плезантон — селище, штат Небраска
 Плезантон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико